Paul Onuachu, né le  à Owerri au Nigeria, est un footballeur international nigérian. Il évolue au poste d'avant-centre au Southampton FC.

Carrière

En club

Début de carrière au Danemark (2012-2019) 
Paul Onuachu rejoint en 2012 le FC Midtjylland en provenance du club affilié de , au Nigeria, après un voyage scolaire. Prolifique buteur dans les équipes de jeunes, il fait ses débuts avec l’équipe première en 2012 face au Randers FC, à l'âge de 18 ans.

En , il signe un contrat professionnel de trois ans, avant de le prolonger pour quatre saisons supplémentaires en 2016.

Début 2015, il est prêté au Vejle BK, avant d'être rappelé à l'été par le club, où il s'impose par la suite comme un titulaire régulier.

Il finit par gagner le championnat danois une deuxième lors de la saison 2017-2018 où il continue sur sa lancée et devient incontestablement l'attaquant n°1 de l'effectif danois.

Départ en Belgique (Depuis 2019) 
Le , Paul Onuachu rejoint la Belgique en s'engageant avec le KRC Genk.

Onuachu termine meilleur buteur du championnat de Belgique lors de la saison 2020-2021 avec un total de 33 buts en 38 matchs, et remporte en 2021 le Soulier d'or belge.

En sélection nationale 
En , il est convoqué par le sélectionneur Samson Siasia avec l'équipe olympique du Nigeria, mais ne jouera aucun match.

En , il reçoit sa première convocation avec l'équipe première du Nigeria.

Statistiques

Statistiques générales

Palmarès

En club  
 FC Midtjylland
 Champion du Danemark en 2015 et 2018
 Vainqueur de la Coupe du Danemark en 2019

 KRC Genk
 Vice-champion de Belgique en 2021
 Vainqueur de la Coupe de Belgique en 2021
 Finaliste de la Supercoupe de Belgique en 2021

Distinctions personnelles 
 Meilleur buteur du championnat de Belgique en 2021 (33 buts en championnat)
 Footballeur pro de l'année en 2021
 Vainqueur du Soulier d'or belge en 2021

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international nigérian
Joueur du FC Midtjylland
Joueur du Vejle BK
Joueur du KRC Genk
Joueur du Southampton FC
Naissance en mai 1994
Naissance à Owerri